Болга́рин:

 Болгары — южнославянский народ.

Фамилия 
 Болгарин, Игорь Яковлевич (род. 1929) — советский и российский сценарист.
 Болгарин, Сергей Иванович (1925—2002) — Герой Советского Союза.

Топоним 
 Болгарин — село в Болгарии, в Хасковской области, входящее в общину Харманли.

См. также 

 
 Болгар
 Болгарево
 Булгар